Rówienko ist der Name zweier Orte in Polen:
 in der Woiwodschaft Pommern:
 Rówienko (Główczyce) (Rowener Vorwerk, Kreis Stolp/Pommern)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Rówienko (Barlinek) (Neu Ruwen, Kreis Soldin/Brandenburg)